Niemcy:
 Altstadt II – dzielnica Mülheim an der Ruhr

Zobacz też:
 Altstadt
 Altstadt I